Ržišče (Kostanjevica na Krki), een plaats in de Sloveense gemeente Kostanjevica na Krki
 Ržišče (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija